Еялет Тебриз — адміністративно-територіальна одиниця Османської імперії. Існував у 1585—1603 та 1725—1733 роках. Утворився внаслідок завоювань Османської імперії на Кавказі.

Історія

Перший еялет 
Тебріз разом з Південним Азербайджаном був важливим регіоном, який ще з 1510-х років намагалися захопити османські султани. Втім, їхня влада була короткочасною, незважаючи на успіхи Селама I та Сулеймана I. У 1578 році почалася нова війна з Персією. Внаслідок запеклої боротьби у 1585 році війська Юсуф Сінан-паші, бейлербея Вана, зуміли захопити Тебріз з областю. Дії 1586—1587 років сприяли зміцненню османського панування. Водночас було утворено Тебрізьке бейлербейство. Першим його очільником став Юсуф Сінан-паша. За Стамбульським договором 1590 року ці землі залишилися під владою Османів. У 1591 році перетворено на еялет.

З огляду на прикордонний характер провінції тут відновлено фортеці, насамперед зміцнено Тебріз. Втім турки-суніти почували себе не дуже впевнено серед персів-шиїтів. Вони намагалися спиратися на тюркські племена, що мешкали на півночі еялету та біля каспійського моря.

У 1598 році на грузинських землях почалося повстання проти влади імперії, яке було придушено у 1599 році, але османські війська вимушені збільшити там свої загони. У 1601 році боротьба з бунтівними правителя Кахеті та Картлі поновилася. За цих умов в тебрізькому еялету опинилося замало військ. Цим скористалася Персія, що рушила на Тебріз. Не маючи змоги його захищати, турки залишили більшу частину провінції. У 1604 та 1605 роках здійснено спробу її відвоювати, але османські війська зазнали важких поразок. Зрештою за Серавським миром 1618 року османська імперія відмовилася від Тебрізу на користь Персії.

Другий еялет 
З занепадом династії Сефевідів в Персії у 1720-х роках Османська імперія використала для відновлення влади на Кавказі. У 1724 році розпочався наступ на Картлі та Ширван. Водночас війська рушили на захоплення Тебрізу, який у 1725 році підкорена Абдулла-пашею Кепрюлю. У 1727 році за Гамаданським договором Тебріз з областю перейшов під владу османських султанів.

Втім, уже у 1732 році розпочалася боротьба персів за відновлення колишніх володінь. Її очолив Надир шах. Уже у 1733 році Тебріз знову було втрачено османськими військами. У 1736 році за Стамбульським договором султан відмовився від Тебрізу на користь Персії.

Структура 
Складався з 5 ліва (на кшталт санджаків): Тебріз, Казвін, Гарадаг, Урмія, Хой.

Очільники 
 Юсуф Сінан-паша (1585—1590)
 невідомо
 Абдулла-паша Кепрюлю (1725—1726)
 Хакімоглу Алі-паша (1726—1732)

Економіка 
Був важливим постачальником для торгівців османської імперії шовку-сирцю, яких оброблями в майстернях Дамаску, Алеппо, Стамбулу, Бруси. Також був центром великого килимового виробництва, продукція якого йшла у внутрішній регіони імперії та до Європи. Крім того, розвинено було садівництво, землеробство, в меншій мірі скотарство.

Джерела 
 Donald Edgar Pitcher. An Historical Geography of the Ottoman Empire (Leiden, Netherlands: E.J.Brill,1972.)
 Colin Imber. The Ottoman Empire, 1300—1650: The structure of Power. (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2002.)

Еялети
Новоісторичний Іран
Тебриз